Sułkowo ist der Name von vier Ortschaften in Polen:
 Sułkowo (Lubraniec), Dorf in der Gmina Lubraniec in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Sułkowo (Pełczyce), deutsch Charlottenhof, Wohnplatz in der Gmina Pełczyce in der Woiwodschaft Westpommern
 Sułkowo (Radowo Małe), deutsch Friedrichsruh, Wohnplatz in der Gmina Radowo Małe in der Woiwodschaft Westpommern
 Sułkowo (Stargard), deutsch Karolinenthal, Dorf in der Gmina Stargard in der Woiwodschaft Westpommern